Эшелон ():
 Эшелон — часть тактического, оперативного или стратегического построения (боевой порядок) формирований.
 Эшелон полёта — условная высота, отстоящая от других высот на величину установленных интервалов.
 «Эшелон» — принятое название системы глобальной радиоэлектронной разведки, работающей в рамках соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания — США (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, США; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или Five Eyes).

См. также 
 Воинский эшелон — временное формирование в ВС России.
 Транспортный эшелон — общее название транспортных средств пехоты РККА в их боевых и предбоевых порядках периода Великой Отечественной войны.
 Echelon
 Эшелонирование